Stüler ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Askan Stüler (* um 1800), deutscher Architekt und preußischer Regierungsbauinspektor in Pritzwalk; älterer Bruder von Friedrich August Stüler
 Dietrich Müller-Stüler (1908–1984), deutscher Architekt
 Friedrich August Stüler (1800–1865), deutscher Architekt, preußischer Hofbauinspektor und Hofbaurat (seit 1832)
 Gottfried Wilhelm Stüler (1798–1838), deutscher Mediziner und Anhänger der Homöopathie; Bruder von Friedrich August Stüler
 Johann Gottfried Stüler († 1820) Rektor und Prediger in Mühlhausen/Thüringen, Vater von Carl Askan, Friedrich August und Gottfried Wilhelm Stüler
 Peter Stüler (* vor 1600), lutherischer Diakon der Petrikirche Cölln
 Philippine Stüler (1784–1862), deutsche Erzieherin, Ehefrau von Gottfried Wilhelm Stüler